Cerf (franz. für Hirsch) ist der Familienname folgender Personen:

 Bennett Cerf (1898–1971), US-amerikanischer Verleger, Mitgründer von Random House und Autor
 Camille Cerf (* 1994), französisches Model
 Christopher Cerf (* 1941), US-amerikanischer Autor, Filmmusikkomponist, (Sesamstraße), Synchronsprecher und Fernsehproduzent; Sohn von Bennett Cerf
 Jean Cerf (* 1928), französischer Mathematiker
 Karl Friedrich Cerf (1771–1845), deutscher Theaterleiter
 Moran Cerf (* 1977), französisch-israelischer Neurowissenschaftler
 Muriel Cerf (1950–2012), französische Schriftstellerin
 Raphaël Cerf (* 1969), französischer Mathematiker
 Rudolf Cerf (Karl Rudolf Cerf; 1811–1873), deutscher Theaterunternehmer
 Vinton G. Cerf (* 1943), US-amerikanischer Informatiker

sowie der Name von
 Cerf Beer (1726–1793), französischer Finanzier

Cerf ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Île au Cerf, eine kleine Insel der Seychellen östlich von Mahé

CERF ist die Abkürzung für:
 Central Emergency Response Fund, ein Katastrophenhilfefond der Vereinten Nationen

Siehe auch:
 Éditions du Cerf, französisches Verlagshaus

Abkürzung